Pervomaiski (Guiaguínskaia), localitat de la República d'Adiguèsia, Rússia
 Pervomaiski (Abadzékhskaia), localitat de la República d'Adiguèsia, Rússia
 Pervomaiski (Txeliàbinsk), localitat de la província de Txeliàbinsk, Rússia
 Pervomaiski (Kholmskaia), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Pervomaiski (Zavetni), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Pervomaiski (Belorétxensk), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Pervomaiski (Goriatxi Kliutx), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Pervomaiski (Xkurinskaia), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Pervomaiski (Kuszóvskaia), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Pervomaiski (Oktiabrski), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Pervomaiski (Petropàvlovskaia), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Pervomaiski (Leningràdskaia), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Pervomaiski (Mostovskoi), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Pervomaiski (Prikubanski), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Pervomaiski (Novoleuixkovskaia), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Pervomaiski (Staronijestebliievskaia), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Pervomaiski (Tbilísskaia), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Pervomaiski (Krúpskaia), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Pervomaiski (Ieisk), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Pervomaiski (Rassvet), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Pervomaiski (Nezamaievski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Pervomaiski (Crimea), localitat de la República de Crimea, Rússia
 Pervomaiski (Lípetsk), localitat de la província de Lípetsk, a Rússia
 Pervomaiski (Kémerovo), localitat de la província de Kémerovo, a Rússia
 Pervomaiski (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia
 Pervomaiski (Astracan), localitat de la província d'Astracan, a Rússia
 Pervomaiski (Sverdlovsk), localitat de la província de Sverdlovsk, a Rússia
 Pervomaiski (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Pervomaiski (Calmúquia), localitat de la República de Calmúquia, a Rússia
 Pervomaiski (Uliànovsk), localitat de la província d'Uliànovsk, a Rússia

Vegeu també 
 Pervomàiskoie